Duomo ima više značenja:
 Duomo, Brescia
 Duomo, Lucca
 Duomo, Vicenza